Prvaci Hrvatske u nogometu za pionire za sezonu 2016./17. su bili nogometaši Dinama iz Zagreba. Ovo je bila treća sezona prvenstva za pionire s nacionalnom ligom.

Prva liga

Drugi rang

Završnica prvenstva nogometnih središta 
Igrano u Sesvetama od 17. do 21. lipnja 2016.

 
 Hrvatski nogometni savez 
 sportalo.hr

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske za juniore 2016./17.
 Prvenstvo Hrvatske za kadete 2016./17.

Izvori 
 
 prvahnl.hr, 1. HNL Pioniri, pristupljeno 31. svibnja 2017.
 nk-osijek.hr, 1. HNL Pioniri , pristupljeno 31. svibnja 2017.
 nkistra1961.hr, 1. HNL Pioniri 2016./17., pristupljeno 31. svibnja 2017.
 

2016-17
p-p